Rachów – część miasta Annopol, dawniej wieś i siedziba gminy
 Rachów – miasto na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim
 Rachów – szczyt w Beskidzie Wyspowym (w Paśmie Łososińskim)
 Rachów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce